Piškot má více významů:

 piškot – označení několika druhů pečiva
 baletní piškoty – druh baletní obuvi (někdy též piškota)
 Divadlo Piškot – loutkové divadlo

Externí odkazy